Resonans kan hentyde til flere ting:
 Fysisk resonans: medsvingning, genklang, ekko.
 Elektrisk resonans
 Kemisk resonans: forskellige strukturer af en molekyle hvor elektronerne flyttes
 Musikalsk resonans: klangfylde.
 Psykologisk resonans: forståelse, tilslutning.

Se også 
 Elektrisk svingningskreds
 Godhed (elektronik)

Akustik